Illustrious steht für:

 HMS Illustrious (1896), britisches Einheitslinienschiff
 Illustrious (Album), Hiphop-Album von Big Noyd (2008)
 Illustrious-Klasse, Baureihe britischer Flottenträger